Неркин-Сзнек ()/ Ашагы-Емишджан () — село в Закавказье. Находится на международно признанной территории Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Расположено на высоте .

Ссылки 
Asagi_Yemiscan, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики